Мартья́ново  — населённые пункты России:

Вологодская область 
 Мартьяново — деревня в Вологодском районе.
 Мартьяново — деревня в Череповецком районе Вологодской области.

Нижегородская область 
 Мартьяново — деревня в Воскресенском районе.

Московская область 
 Мартьяново — деревня в Одинцовском районе.
 Мартьяново — деревня в Серпуховском районе.

Псковская область 
 Мартьяново — деревня в Борковской волости, Великолукский район.
 Мартьяново — деревня Слепнёвской волости, Куньинский район.
 Мартьяново — деревня в Миритиницкой волости, Локнянский район.

Свердловская область 
 Мартьяново — деревня в Шалинском городском округе.

Тверская область 
 Мартьяново — деревня в Старицком районе.

Удмуртия 
 Новое Мартьяново — деревня в Завьяловском районе.
 Старое Мартьяново — деревня в Завьяловском районе.

Ярославская область 
 Мартьяново — деревня в Любимском районе.
 Мартьяново — деревня в Пошехонском районе.
 Мартьяново — деревня в Рыбинском районе.